Drohne (vom niederdeutschen drone, lautmalerisch zu ‚Dröhnen‘, aus indogermanisch dhren ‚brummen‘) steht für:
 Drohne (Hautflügler), die männliche Biene oder Wespe
 Unbemanntes Luftfahrzeug
 Drohne, einfache Form eines Rammbocks, siehe Rennbaum
 Drohne (Stemwede), Ortsteil von Stemwede

Siehe auch:

 Drohn (Einheit) als Acker- und Flächenmaß
 Drone (Begriffsklärung)